Los Banos ou Los Baños peut désigner :
 Los Banos en Californie
 Los Baños aux Philippines
 Los Baños au Pays basque

Voir aussi 
 San Antonio de los Baños à Cuba
 Phare de Punta de los Baños en Andalousie
 Segura de los Baños, commune d’Espagne